Юная Мисс США 2016 () — 34-й национальный конкурс красоты, проводился 30 июля 2016 года в отеле Венецианский Лас-Вегас, Лас-Вегас, Невада. Победительница 2015 года — Кэтрин Хэйк, передала титул Карли Хэй, представлявшая штат Техас. Конкурс транслировался на сайте Мисс Вселенная, на странице социальной сети Facebook и на консолях Xbox 360, Xbox One с Xbox Live. Ведущими мероприятия были Оливия Джордан, победительница Мисс США 2015 и звезда социальных медиа Коуди Джонс, с победителем девятого сезона American Idol — . Первый год, когда штат Невада проводил конкурс красоты с 2007 года.

Начиная с этого года выход в купальниках был заменён выходом в спортивной одежде.

Результаты

Порядок объявления

Топ 15

Топ 5

Конкурс

Отбор участников конкурса 
Участниц с каждого штата и Округа Колумбия отбирались с сентября 2015 по январь 2016 года.

Соревновательные раунды 
Начиная с этого года выход в купальниках был заменён выходом в спортивной одежде. Бренд спортивной одежды Tapout в сотрудничестве с дизайнером одежды «Goldsheep» разработал спортивную одежду для конкурса, причём каждый отдельный наряд соответствовал участнице из штата.

Предварительный раунд 
Перед финалом 29 июля 2016 года конкурсантки приняли участие в предварительном раунде, который включал в себя интервью с судьями и презентационное шоу, где они выходили в купальниках и вечерних платьях. Данное мероприятие транслировалось на официальном сайте и в мобильном приложении «Мисс Вселенная».

Финал 
Топ 15 участниц выходили в спортивной одежде и вечерних платьях, Топ 5 участниц приняли участие в серии вопросов от судей.

Судьи 
Судьями конкурса были:
Ева Мари — рестлер WWE
Хилари Круз – победительница Юная мисс США 2007
Кили Сью Сандерс – победительница Юная мисс США 1995
Лу Паркер – победительница Мисс США 1994
Саванна Киз – певица

Участницы 
Список участниц:

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
2016 год в Неваде
История Лас-Вегаса
События 30 июля
Июль 2016 года